Скравенски манастир може да се отнася за:

 Скравенски манастир „Свети Николай“ — действащ манастир от 19 век, Ловчанска епархия
 Скравенски манастир „Свето Преображение“ — недействащ манастир от 19 век, Ловчанска епархия